Jan o JAN puede referirse a:

Nombres propios:
 Una variante de John, usada especialmente en Dinamarca, en Cataluña, en el norte de Alemania y en lenguajes de la Europa del Este (en Chequía - Jan, Eslovaquia - Ján).

Personas:
 Jan, actor de México.
 Jan, seudónimo del historietista Juan López Fernández.
 Jan de Hartog (1914–2002), escritor neerlandés.
 Jan Hus (quemado en 1415), reformador religioso checo.
 Jan Hron, rector de la University of Life Sciences de Praga. 
 Jan Howard (nacido en 1930), cantante estadounidense de música country.
 Jan Kleinpenning Johan Martin Gerard Kleinpenning (Den Haag, 2 de enero de 1936) es un geógrafo neerlandés.
 Jan Kvalheim (Nacido en 1963), jugador noruego de vóley playa. 
 Jan Matejko, Pintor polaco.
 Giorgio Jan (1791-1866), taxónomo italiano.
 Jan Palach, estudiante checo inmolado en 1969 como protesta a la invasión soviética.
 Jan Dismas Zelenka, compositor barroco checo.

Otros:

 En inglés, abreviatura común del mes de enero.

Acrónimos:
 Japan Article Number, un sistema de código de barras equivalente al European Article Number.
 Japanese Accepted Names for Pharmaceuticals, el equivalente japonés de la Denominación común internacional.
 Jackson-Evers International Airport (IATA code: JAN), un aeropuerto de Jackson, Misisipi.

Véase también 
 Kan